Peter Franz (* 25. April 1971 in Stolzenau) ist ein deutscher Tischtennisspieler. Er ist fünffacher Deutscher Meister im Doppel.

Jugend 
Schon in seiner Jugend errang der Linkshänder Peter Franz viele Erfolge. 1985 gewann er das Bundesranglistenturnier TOP-12 der Schüler. Im gleichen Jahr wurde er deutscher Schülermeister im Einzel und im Mixed (mit Nicole Struse), mit Ingo Haumer wurde er Vizemeister im Doppel.

1987 gewann er die internationale Deutsche Meisterschaft in Willstätt. Im Jugendranglistenturnier TOP-12 wurde er Zweiter, ein Jahr später Erster. 1988 holte er den Titel bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Einzel und im Mixed (mit Markus Teichert).

1988 nahm Peter Franz an der Jugend-Europameisterschaft in Novi Sad teil. Zusammen mit Oliver Alke holte er Silber im Doppel.

Erwachsene 
Bei den Nationalen Deutschen Meisterschaften gewann Peter Franz fünfmal den Titel im Doppel: 1992, 1995, 2000 und 2001 jeweils mit Torben Wosik, 1997 mit Jörg Roßkopf. Im Einzel wurde er viermal Vizemeister (1996, 1997, 1999, 2000).

Am Gewinn der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft war er maßgeblich beteiligt 1991 mit TTC Zugbrücke Grenzau sowie 1997 und 2000 mit TTF Liebherr Ochsenhausen.

Seit 1989 bestritt er 114 Länderspiele. Zwischen 1989 und 2001 nahm er an allen acht Weltmeisterschaften teil. Dabei war seine beste Platzierung 1993 Bronze mit dem Team und 1995 das Achtelfinale im Einzel. Von seinem Mitwirken bei allen sieben Europameisterschaften zwischen 1988 und 2000 war 2000 Silber mit der Mannschaft sein größter Erfolg.

Bei den Olympischen Spielen war er 1996 und 2000 dabei. 2001/02 spielte Franz auf den Super Circuit Turnieren in Japan und bei Aufenthalten in Deutschland für das Team TTC Frickenhausen. Seit 2004 ist er beim französischen Verein AS Pontoise-Cergy TT aktiv, dort ab 2012 als Trainer.

Vereine 
 1978–1983: SC Stolzenau
 1983–1984: TTV Rinteln
 1985–1986: SG Hannover-Misburg
 1986–1987: TSV Kirchrode
 1987–1988: TTC Helga Hannover
 1988–1991: TTC Zugbrücke Grenzau
 1991–1995: VfB Lübeck
 1995–1997: TTF Liebherr Ochsenhausen
 1997–1998: Team Galaxis Lübeck
 1998–1999: Caen TTC (Frankreich)
 1999–2001: TTF Liebherr Ochsenhausen
 2001–2004: TTC Frickenhausen
 seit 2004: AS Pontoise-Cergy TT (Frankreich)

Turnierergebnisse

Literatur 
 Manfred Schäfer: 75 Jahre Deutscher Tischtennis-Bund – Ein Spiel fürs Leben. Deutscher Tischtennis-Bund, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-00-005890-7, S. 130–170, 208–209.

Weblinks 
 Munzinger-Datenbank (Zugriff kostenpflichtig)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (TTC Helga Hannover)
Tischtennisspieler (TTC Zugbrücke Grenzau)
Tischtennisspieler (VfB Lübeck)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
Tischtennistrainer (Frankreich)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Deutscher
Geboren 1971
Mann